Le Championnat du Japon de football de deuxième division 2021 est la  édition de la J2 League. Le championnat a débuté le  et s'est achevé le .

Les deux meilleurs du championnat sont promus en J.League 2022.

Les clubs participants 
Les équipes classées de la  à la  place de la J2 League 2020 et le champions et le  de J3 League 2020 participent à la compétition.

Localisation des clubs

Compétition

Déroulement 
Avec les non relégations de l'édition 2020 décidées à cause de la pandémie de Covid-19, le nombre de relégations à la fin de cette édition est porté à quatre, prenant en compte le fait que deux clubs de l'édition 2020 de J3 League ont été promus alors qu'aucuns de J2 League n'ont été relégués.

Classement 

| width="50%" |
|}

Résultats 
Le tableau suivant récapitule les résultats « aller » et « retour » du championnat :

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références 

2021
Football au Japon en 2021
Japon